EV5 peut faire référence à :

Astronomie 
 (35118) 1992 EV5, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 (29315) 1994 EV5, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 (341843) 2008 EV5, un astéroïde du groupe des Aton.

Cyclisme 
 EuroVelo 5, une véloroute européenne, dont le nom est souvent abrégé en EV5.